

Geografia 
 Regno Unito
 Burley – parrocchia civile dell'Hampshire
 Burley – parrocchia civile del Rutland
 Burley – area della City of Leeds, West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Burley – capoluogo della Contea di Cassia

Altro 
 Burley – tipo di tabacco